Джаар () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Джаар, Альфредо (род. 1956) — современный американский художник, архитектор и режиссёр чилийского происхождения.
 Джаар, Николас — американский электронный музыкант.

Топоним 
 Джаар — небольшой город и административный центр района Ханфар в мухафазе Абьян на юго-западе Йемена.